Cardonal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cardonal, Hidalgo, 
 Cardonal (kommun), Hidalgo, 
 Cardonal, Veracruz, Tantoyuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar